Герб Зейского района Амурской области — официальный символ района.

Герб утверждён Решением № 180-Р Зейского райсовета народных депутатов 26 июля 2011 года.

Герб подлежит внесению Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание герба 

«В лазоревом поле на пониженном серебряном поясе, обременённом тремя лазоревыми снежинками, две лазоревые горы (правая впереди и ниже) с неровными серебряными вершинами и склонами, обременённые золотым бегущим соболем».

Описание символики 
Герб языком символов и аллегорий отражает главное достояние района — живописную природу, разнообразный животный мир, богатство полезных ископаемых.

Зейский район расположен на исторических землях эвенкийского народа, о чём говорит пониженный пояс в оконечности щита с традиционным эвенкийским орнаментом, в котором образ сурового климата и зимы находит отражение в мотиве снежинки. Район находится на севере Амурской области, значительную часть территории района занимают две средневысотные горные цепи, простирающиеся с запада на восток и располагающиеся параллельно: на севере — Токинский Становик, южнее — центральная часть системы хребтов Тукурингра-Соктахан-Джагды. Это отражено в геральдике изображением двух горных заснеженных вершин. Белый цвет (серебро) в геральдике — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

На территории района находятся Зейский заповедник, комплексные заказники — Верхне-Депский, Бекельдеуль, часть территории Усть-Тыгдинского заказника, 19 памятников природы, что составляет более 13 % от числа памятников природы, имеющихся в Амурской области. Богатство природы отражено в гербе изображением пушного зверя. Золотой цвет в изображении его фигуры служит символом золотоносных недр, ведь район возник в результате активного освоения золотоносных месторождений, добыча золота и сегодня является основной отраслью в районе. Золото — символ достатка, стабильности, великодушия.

Водные ресурсы района представлены многочисленными реками, озёрами, а также водохранилищем, образовавшимся в результате строительства Зейской ГЭС, и давшим жизнь новым посёлкам, расположившимся по его берегам. Богатство водных ресурсов отражено лазоревым (голубым) полем щита. Голубой цвет в геральдике — символ красоты, возвышенных устремлений, благородства и духовности.

Авторы герба: идея герба и обоснование символики — Дмитриев Сергей Александрович (г. Зея); художник и компьютерный дизайн — Дияншин Андрей Шафигуллович (г. Зея), Рожнев Александр Александрович (г. Зея).

См. также 
 Флаг Зейского района
 Гербы районов Амурской области
 Гербы населённых пунктов Амурской области

Примечания 

Гербы районов России
Зейский район
Гербы с изображением гор
Гербы с изображением соболя